Kreter steht für:
 die Einwohner der Insel Kreta

Personen:
 Horst Kreter (1927–2004), deutscher Journalist und Politiker (NDPD), MdV
 Karljosef Kreter (* 1955), deutscher Archivar und Autor